Суво Грло може да се односи на:

Србија:
 Суво Грло (Србица), насеље у општини Србица, КиМ, Република Србија
 Суво Грло (Исток), насеље у општини Исток, КиМ, Република Србија

Северна Македонија:
 Суво Грло (Демир Хисар), насеље у општини Демир Хисар, Северна Македонија
 Суво Грло (Штип), насеље у општини Штип, Северна Македонија